Horadam ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Horadam (1883–1956), deutscher Offizier, Führer des Freikorps Oberland und SA-Obersturmbannführer
 Franz Horadam (1846–1925), deutscher Landschaftsmaler
 Friedrich von Horadam (1812–1881), bayerischer Generalleutnant
 Georg von Horadam (1769–1831), bayerischer Generalmajor
 Karl von Horadam (* 1845), bayerischer Generalmajor